|-
| 126301 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126302 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126303 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126304 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126305 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126306 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126307 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126308 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126309 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126310 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126311 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126312 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126313 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126314 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126315 - || || 13 de gener, 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 126316 - || || 12 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126317 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126318 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126319 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126320 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126321 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126322 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126323 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126324 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126325 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126326 - || || 14 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126327 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126328 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126329 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126330 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126331 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126332 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126333 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126334 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126335 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126336 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126337 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126338 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126339 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126340 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126341 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126342 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126343 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126344 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126345 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126346 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126347 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126348 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126349 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126350 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126351 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126352 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126353 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126354 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126355 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126356 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126357 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126358 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126359 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126360 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126361 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126362 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126363 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126364 - || || 5 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126365 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126366 - || || 8 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126367 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126368 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126369 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126370 - || || 8 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126371 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126372 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126373 - || || 11 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126374 - || || 11 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126375 - || || 12 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126376 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126377 - || || 12 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126378 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126379 - || || 15 de gener, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126380 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126381 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126382 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126383 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126384 - || || 8 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126385 - || || 14 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126386 - || 2002 BT || 21 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126387 - || 2002 BZ || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126388 - || || 20 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126389 - || || 21 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126390 - || || 21 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126391 - || || 18 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126392 - || || 18 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126393 - || || 18 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126394 - || || 20 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126395 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126396 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126397 - || || 19 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126398 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126399 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126400 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
6